Herleitung steht für:
Ableitung (Logik), die Gewinnung von Sätzen aus anderen Sätzen
Folgerung, Schlussverfahren
Etymologie, die Bestimmung der Herkunft von Wörtern und Redewendungen
Siehe auch: